Warhawk (computerspel uit 1995), een computerspel voor PlayStation
 Warhawk (computerspel uit 2007), een computerspel voor PlayStation 3
 Curtiss P-40 Warhawk, een Amerikaans jachtvliegtuig